Wefel ist der Familienname folgender Personen:

 Kalla Wefel (* 1951), deutscher Kabarettist, Autor und Musiker
 Walter Wefel (1918–2013), Schweizer Radiomoderator, Hörspielautor und Schauspieler